Bergstutzen bezeichnet

 ein Fabeltier (Tatzelwurm)
 eine zweiläufige Jagdwaffe, siehe Bergstutzen (Waffe)